Австрийская Бундеслига 1995/1996 () — 84-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 2 августа 1995 года и закончился 1 июня 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1995/1996 на rsssf.com

1995/1996
Спорт в Австрии в 1995 году
Спорт в Австрии в 1996 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996